Хуана — испанский вариант имени Иоанна.

 Хуана I Безумная (1479—1555) — королева Кастилии с 1504 до своей смерти в 1555.
 Хуана Австрийская (1535—1573) — испанская инфанта, дочь императора Карла V.
 Хуана Арагонская (1344—1384) — инфанта Арагона, дочь короля Педро IV.
 Хуана Бельтранеха (1462—1530) — кастильская принцесса и с 1475 по 1481 год королева-консорт Португалии.
 Хуана Инес де ла Крус (1651—1695) — мексиканская поэтесса, монахиня-иеронимитка.
 Хуана Энрикес (1425—1468) — знатная кастильская дама из рода Энрикесов.